Als Kabinett Magnago werden folgende Südtiroler Landesregierungen unter Landeshauptmann Silvius Magnago (SVP) bezeichnet: 

 Kabinett Magnago I, von 1960 bis 1965
 Kabinett Magnago II, von 1965 bis 1969
 Kabinett Magnago III, von 1969 bis 1974
 Kabinett Magnago IV, von 1974 bis 1979
 Kabinett Magnago V, von 1979 bis 1984
 Kabinett Magnago VI, von 1984 bis 1989